Wise Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wise Township (Michigan)
 Wise Township (North Dakota)